WAFF steht für:
 Web Archive File Format, Dateiformat des Internet Explorers für Mac
 West Asian Football Federation, westasiatischer Fußballverband
 Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds, Fonds der Stadt Wien zur Arbeitsmarktförderung

Abkürzung